SRC steht für:
 lateinisch Sacra Rituum Congregatio, die frühere Heilige Ritenkongregation beim Heiligen Stuhl
 englisch Sampling Rate Converter, siehe Frequenzwandler
 eine Programmbibliothek zur „Sampling Rate Conversion“, siehe Secret Rabbit Code (auch bekannt als „libsamplerate“)
 Beschränkt gültiges Funkbetriebszeugnis, in Deutschland ausgegebenes Short Range Certificate
 Short Range Certificate,  international gültiges Funkbetriebszeugnis
 Société Radio-Canada, der französische Name der öffentlichen Rundfunkanstalt Kanadas
 Société Royale du Canada, englisch Royal Society of Canada, die kanadische Wissenschaftsakademie
 Stevenson, Romagosa y Compañía, ehemaliger spanischer Automobilhersteller
 die britische Forschungsorganisation Science Research Council
 einen Rugbyverein aus Stuttgart, siehe Stuttgarter RC
 eine proto-onkogene Kinasen-Familie: Src (Gen) mit ihrem Prototyp c-Src (Begriff aus der Gentechnik)
 Swiss Raid Commando, einen internationalen militärischen Wettkampf der Schweizer Armee
 Subscriber Retention Cost
 Student Representative Council in englischsprachigen Ländern
 Subject-field Reference Code, Ein fachübergreifendes Klassifizierungssystem für Informationen, initiiert von der UNESCO. Alternativ auch BSO genannt (Broad System of Ordering)
 SRC (Band), eine US-amerikanische psychedelic-Rock-Band aus den späten 1960er Jahren
 Scottish Replicars & Classics, ehemaliger britischer Automobilhersteller

SRC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Raciborski in der Woiwodschaft Schlesien

src steht für:
 Logudoresisch (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sardischen Sprache

SRC